Хазард има више значења:
 Хазард (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Хазард (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска